Manuel Machado puede referirse a:

 Manuel Machado (1590–1646), compositor portugués del barroco;
 Manuel Machado Ruiz (1874–1947), poeta español hermano de Antonio Machado.